De Bataven, een vermoedelijk West-Germaanse stam
Molen Bataaf, een korenmolen in Winterswijk